Заставецька сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Заставецька сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район